Ženská čtyřhra ASB Classic 2017 probíhala v první polovině ledna 2017. Do deblové soutěže aucklandského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl belgický pár Elise Mertensová a An-Sophie Mestachová, jehož členky do turnaje nezasáhly. Mertensová nastoupila do paralelně hraného Brisbane International.

Vítězem se stal třetí nasazený nizozemsko-švédský pár Kiki Bertensová a Johanna Larssonová, který ve finále zdolal nenasazené Nizozemku Demi Schuursovou a Češku Renatu Voráčovou výsledkem 6–2 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly šestou společnou trofej. Bertensová vybojovala šestý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Larssonovovou to bylo deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
vítězky
semifinále
čtvrtfinále
2. kolo
1. kolo
, odstoupily
  Lucie Šafářová /  Barbora Strýcová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (1. kolo)
 ' Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (vítězky)
  Gabriela Dabrowská /  Jang Čao-süan (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ASB Classic 2017